Vol (teils auch Vol.) steht für:
 Alkohol-Volumenprozent
 Abkürzung am Lautstärkeregler, vom englischen Wort volume
 Volumen, Rauminhalt
 Abkürzung für das lateinische Wort volumen oder das englische volume, meist in der Verwendung für Buchbände, Bände einer Schriftenreihe oder Musikalben
 das Sternbild Piscis Volans, siehe Fliegender Fisch (Sternbild)

Vol ist der Familienname folgender Personen:
 Raphael de Vol (* 1982), deutscher Basketballspieler

vol steht für:
 vol (Kommando), Kommandozeilen-Kommando zur Ausgabe des Namens und der Nummer eines Laufwerks 
 Volapük (ISO-639-3-Code), gemischte Aposteriori-Plansprache

VOL steht für:
 Obervolta, historischer IOC-Code
 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
 Flughafen Nea Anchialos (IATA-Code), griechischer Flughafen

Siehe auch:
 Voll (Begriffsklärung)
 Vohl (Begriffsklärung)
 Wol

Abkürzung